Михаил Варфоломеев:
 Варфоломеев, Михаил Александрович (1897—1943) — советский военный, командир Ростовского стрелкового полка народного ополчения.
 Варфоломеев, Михаил Петрович (1918—?) — полный кавалер ордена Славы.
 Ворфоломеев, Михаил Алексеевич (1947—2001) — прозаик, драматург, сценарист.